Зари́ф Шарафутди́нович Башири́, (; , дер. Чутеево Цивильского уезда Казанской губернии (ныне Кайбицкий район Татарстана) — , , Башкирская АССР) — татарский советский писатель, поэт, переводчик, публицист и этнограф, педагог. Создавал произведения на татарском, узбекском, уйгурском, а также на башкирском и русском языках.

Биография 
Зариф Башири родился  в деревне Чутеево Цивильского уезда Казанской губернии (ныне Кайбицкий район Республики Татарстан) в семье имама 1-й соборной мечети села Чутеево Шарафетдина Тазетдиновича Баширова. По национальности татарин.

С 1898 года по 1902 год учился в медресе «Нурия» г. Буинска. Затем, с 1902 по 1904 год продолжал учёбу в медресе д. Акъегетово. По окончании медресе, поработав один учителем в родной деревне, поступил в медресе «Мухаммадия», которое окончил в 1908 году.

На период учёбы в медресе «Мухаммадие» приходятся первые публикации Башири. Так, в 1905 году в газете «Казан мөхбире» («Казанский вестник») появляется первые его стихотворения «Да здравствует свобода!» и «Обращение к Думе». В последующем публиковался и в журналах «Шура» («Совет») и «Чүкеч» («Молоток»), газетах «Фикер» («Мысль»), «Йолдыз» («Звезда»), «Вакыт» («Время»).

В 1908 году переехал в город Оренбург, где за 1908-1910 гг. издано 8 стихотворных сборников «Звуки речки Тутый», «Стихотворения», «Весеннее солнце» 1908 г. «Утренний звон», «На память», «Утешающее и пробуждающее», «Весенняя капель» 1909 г., «Колыбель чувств» 1909 г. Работал корректором в типографии «Каримов, Хусаинов и К°». Далее наряду с должностью заведующего-секретаря в журнале «Чүкеч» («Молоток»). Занимался научными исследованиями, итогом работы является написание и издание в 1909 г. этнографических очерков «Чуваши» и «Мещеряки».

С 1910 года преподавал татарский и русский языки и литературу в деревнях Аллагулово и Верки Пензенской и Тамбовской губерний. Большой интерес вызывает вышедшая в 1911 г. повесть «Чуваш кызы Әнисә» («Чувашская девушка Аниса»).

С 1913 года на преподавательской работе в г. Капал (ныне Казахстан). Изучает языки, жизнь и быт казахского, уйгурского и узбекского народов. С 1917 г. в редакциях газет и сатирического журнала «Садак» («Луч») в городе Верном (с 1921 года Алма-Ата).

1918-1919 годы — заведующий отделом народного образования г. Джаркент (Казахская АССР). Позднее — работает в образовательных учреждениях г. Ташкента, занимает ответственные посты в редакциях газет и журналов.

Работает над романом «Тау култыкларында» («В ущельях»). Пишет пьесу «Садыр Хонрук», постановка которой в 1923 г. уйгурским театральным коллективом при Доме национальных меньшинств г.Алма-Ата стала одной из первых театральных постановок на уйгурском языке.

С 1921 года является членом совета ассоциации пролетарских писателей. В 1920-1930 гг. преподавал узбекский и уйгурский языки и литературу в Среднеазиатском государственном университете (Узбекская АССР г. Ташкент). В этот период в Казани вышли в свет сборники «Узбекская литература», «Уйгурская литература», «Чувашская литература» (перевод и вступительное слово З. Башири), цель которых — знакомство татарского читателя с национальными литературами этих народов.

В 1925 г. в г.Самарканде общественность Узбекистана отметила двадцатилетие литературно-творческой деятельности З. Башири. В 1928 г. выпущена повесть «Ефәк күлмәк» («Шёлковое платье») на татарском языке (на узбекском языке в 1927).

1930—1931 годы жил и работал в Донбассе в г. Сталино заведующим отдела литературы татарской газеты «Пролетар» («Пролетарий»). В 1931-1933 гг. в городе Москва Народный Комиссариат Финансов РСФСР — старший инспектор. В 1933 году приезжает в г. Уфа на должность инспектора в Народный Комиссариат Финансов Башкирской АССР, с 1933 г. работает над повестью «Каракош яуы» 1937 г. (издана на башкирском языке в 1958 г). В 1936 году Правительством БАССР назначена персональная пенсия. В 1938 году принят в члены Союза советских писателей БАССР (ныне Союз писателей Республики Башкортостан).

Репрессирован как «националист» («султангалиевщина»). 29 апреля 1938 года арестован, осуждён по ст.58 ч.2-8-11 как «враг народа». В 1938-1943 год отбывал срок на Колыме (ГУЛАГ). Затем в Белебеевском районе БАССР в ссылке до 1948 года. В 1948 году вернулся в Уфу. Реабилитирован 19 сентября 1956 года. С родных снято «клеймо» — жена и дети врага народа. 30 октября 1956 года восстановлен в Союзе писателей Башкирии как «один из старейших татарских писателей».

В Казани и в Уфе после 27-летнего перерыва начинают печататься ранее не опубликованные произведения Башири. Ему принадлежит вышедшая в 1958 году в Башкиркнигоиздате повесть «Нашествие Карагоша» («Ҡарағош яуы») на башкирском языке и в 2013 году на русском языке в журнале «Бельские просторы» (№ 6 июнь 2013 г.), где описывается события восстания Чёрного орла в 1920 году. В том же году в Казани вышла книга «Сайланма әсәрләр» («Избранные произведения»). В последние годы жизни работа над мемуарами «Воспоминания о современниках» изданная в сокращённом варианте в 1968 г. Сейчас в архиве Института языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан в фонде № 57 хранятся 75 дел (рукописи, материалы, автографы) и уже готовые к печати подборки стихов в трёх томах, составленные самим автором — «Мысли мои», «Цветы мои», «Мои дни», кроме этих произведений — повесть в стихах «В сёлах буря» и роман «Непостоянство или на злобу дня».

Умер в 1962 году, похоронен на Мусульманском кладбище г. Уфы.

Память 
 5 мая 2012 года — начал свою деятельность «Центр культуры и дружбы имени Зарифа Башири Республики Башкортостан».

Библиография 

 Первое стихотворение Зарифа Башири «Да здравствует свобода!» напечатано в 1906 в газете «Казан мухбире» («Казанский вестник»).
 «Думага хитап» — «Обращение к Думе» опубликованов газете Казан мухбире — 1906 г. Периодически выходили издания в газетах — Баянельхан, — Казан мухбере («Казанский вестник»), — Вакыт, Юлдуз, в журнале «Шура» («Совет»)
 Первая книга — сборник «Миллет кайтасы» («Забота о нации») — вышла в 1907 г. Его стихи «Стенания одной прислуги» (1907), «Нищий» (1909), «Старуха» (1907) проникнуты сочувствием к бедноте. Лучшие лирические стихи З. Башири «Туча и желание детей» (1908), «У могилы матери» (1909) впоследствии стали любимейшими произведениями учащихся, исполнялись хором и стали народными песнями.
 «Тутый тавышы: шигырьләр» — («Звуки речки Тутый») сборник стихотворений — Оренбург: Көримов, Хөсәенов вә шөрәкәсе, 1908. — 26 б.
 «Язгы кояш: Шигырьләр» («Весеннее солнце») сборник стихотворений — Оренбург: Кәримов, Хөсәенов вә шөрәкәсе, 1908. — 30 б.
 «Иртәнге азан» («Утренний звон»): сборник стихотворений — Зариф әл-Бәширинең «Иртәнге азан, яки көзге әсәр» нам шигырь мәҗмугасы. — Оренбург: Кәримов, Хөсәенов вә шөрәкәсе, 1909. — 40 б.
 Юаткыч йә уяткыч: шигырьләр. («Утешающее или пробуждающее») сборник стихотворений. — Оренбург: Кәримов, Хөсәенов вә шөрәкәсе, 1909. — 47 6.
 «Ядкяр: шигырьләр». «(На память») сборник стихотворений — Оренбург: Кәримов, Хөсәенов вә шөрәкәсе, 1909. — 47 б.
 «Яз тамчылары» (Весенняя капель) Шигырьләр. сборник стихотворений — Казан: Бөрадәрән Кәримовлар, 1909 — 36 б.
 «Хиссият бишеклары» («Ступеньки переживаний или калыбель чувств») сборник стихотворений. 1910 г. — 48 б.
 Стихотворные и лирические произведения в учебнике-христоматии «Мэктебтэ мили эдэбият дэреслэре» («Уроки национальной литературы в школе» под редакцией Г. Тукая).
 «Чуваш кызы Әнисә» «Чувашская девушка Аниса» Повесть. — Казан: Бөрадәрән Кәримовлар, 1910. — 79 б. — Чебоксары: Чувашкнигоиздат, 1960. — 131 с. 3500. — на чуваш. яз. Последнее издание повести на 2-х языках татрском и чувашском в переводе Стекловой редакция Валери Тургай. Чуваш. изд. Пегас — 2008 год.
 «Нургали солдат» юмористическая поэма — 1911 год.
 «Фаэтончи»- проза. Издательство «Сабах». 1911 г.
 «Оч юлбасар» — поэма. Издательство «Мэгариф». 1911 г.
 «Сыерныу тыярсыстыяле» — поэма . Издательство «Мэгариф». 1911 г.
 «Тыуфылык хидаяк» — проза. Издательство газеты «Вакыт». 1911 г.
 «Якшшын абый кызлары» — изд. «Шыгрын», 1912 г.
 Картада отылган кыз хикәясе. — Казан: Г. Гобәйдуллин матбагасы, 1912. — 40 б.
 Карун белән Һарун хикәясе: Шигъри әсәр. — Казан: Милләт, 1912. — 24 б.
 «Аслан — сылыкта» — 1912 г.
 Зифакаем белән тәбрик иттек: Бәйрәм хатирәләре: Хикәя. — Уфа: Кәримов, Хөсәенов вә шөрәкәсе, 1913. — 32 б.
 Хиссият бишекләре: шигырьләр. «Колыбель чувств» — Казан: Матбагаи Кәримия, 1913. — 24 6.
 Иранда өч илбасар хикәясе: Шигырь. — Казан: Мәгариф, 1914. — 20 б.
 «Тамир кызлары» — поэма. ТатИздат.
 «Иснанкызы Аллаэтда» — поэма. ТатИздат.
 «Авылларда давыйлар»- роман в стихах.
 Пьеса «Садыр Хонрук» — Алма-Ата, 1923 г.
 «Тау Култакларында» — роман. Алма-Ата, 1923 г.
 «Аумакайлыжстан» — роман. Алма-Ата.
 «Чуваши», «Чувашлар» — этнографический очерк о жизни и быте чувашского народа начала XX века. Написан и издан в печати в 1909 г.
 «Мещеряки», «Мищэрлэр»-этнографический очерк о жизни и быте мишэров(мещеряков) народа начала XX века. Написан и издан в печати в 1909 г.
 «У крутых скал» («Текә ташлар әйләнәсендә», 1930)
 «Стихотворения» («Шиғырьләр», 1927)
 «Эффек кульмек» Повесть («Шёлковое платье») на узбекском яз. — 1927 г. (Казань на татарском яз. — 1928 г.)
 Шаян Фәһим: (Озорник Фагим) Хикәя.— Казан: Борадәран Кәримовлар, 1919. — 15 б., ял. — (Балалар бакчасыннан, 2-кит).
 «Яз тамчылары» Шигырьләр. — Казан: Бертуган Кәримевләр, 1919. — 36 б. (Шигырьләр мәжмугасыннан, 3-кит.).
 «Бәшири шигырьләре» («Стихи Зарифа Башири») — Казан: Татар, дәүләт нәшр., 1927. — 103 б. — (Татар әдәбияты к-ханәсе). 3000.
 «Ефәк күлмәк» повесть (Шёлковое платье) (Үзбәк тормышыннан алынган балалар хикәясе). — Казан: Татар, дәүләт нәшр., 1928. — 60 б. 3000
 Зариф Башири в журнале «Наш путь» «Безнең юл» — 1928 г. — № 2. — Б. 24-26. объёмная статья «Изучение Галимджана Ибрагимова» и книга «Дочь степи». Бәшири Зариф. Галимҗан Ибраһимовны өйрәнү һәм «Казакъ кызы» китабы. Безнең юл.-1928 г.-№ 2.-Б.24-26 https://web.archive.org/web/20140222134544/http://www.antat.ru/bigzip/NT2013/32013/1520133.pdf
 «Ала-бола чэт» — Издательство УзбекГосИздат. 1929 г.
 «Торганбайлы томарлары» — Издательство УзбекГосИздат. 1929 г.
 «Агыя хаынф» — .Издательство УзбекГосИздат. 1929 г.
 «Фаминизм» — Издательство УзбекГосИздат. 1925 г.
 «Мында тыгында» — Издательство УзбекГосИздат. 1925 г.
 «Иптэе кэйаж» — Издательство УзбекГосИздат. 1929 г. «Ала-бола чэт» — Издательство УзбекГосИздат. 1929 г.
 «Зэям» . Казан: Татиздат, 1929 г.
 «Текә ташлар әйләнәсендә».—поэзия. Казан: Татиздат, 1930.—119 б. 3000.
 «Цин Цзян-линын булэкэрэ» — проза, журнал «Комсомол». 1937 г.
 «Чуваш әдәбияты». «Чувашская литература» с предисловием «Чувашская литература прежде и теперь» (Казань, 1928).
 «Үзбәк әдәбияты». «Узбекская литература».(Казань, 1929 г.)
 «Кара тараканнар»: Хикәя. «Чёрные тараканы» — Москва. Центриздат, 1930. — 63 б. 4000.
 «Текә ташлар әйләнәсендә». — Казан: Татиздат, 1930. — 119 б. 3000.
 «Уйгур әдәбияты». «Уйгурская литература». (Казань, 1931 г.)
 «Избранные произведения» («Сайланма әсәрләр»), Казан, 1958 г.
 Поэма «Поезд». Донбасс 1930 г.
 «Шаян Фәһим»: [Хикәя]. «Шалун Фагим» — Казан: Бәрадәрән Кәримовлар, 1910. — 10 б. — Казан: Таткитнәшр., 1960. — 12 б., ил. 25000.
 «Ефәк корты» «Шелкопряд» [Урта һәм олы яшьтәге мәкт. балалары өчен]. — Казан: Таткитнәшр., 1962. — 40 б., ил. 13000.
 «Сайланма әсәрләр», стихи «Избранные произведения» и «Чуваш кызы Әнисә» «Чувашская девушка Аниса» Повесть. — со статьёй М. Гайнуллина «Зариф Башири») Казань 196 с. 6000 экз.
 «Ҡарағош яуы». «Нашествие Каракош»: Повесть На башк. яз. — Уфа: Башкнигоиздат, 1958. — 122 с.
 «Замандашларым белән очрашулар: Язучы истәлекләре» («Встречи с современниками»). — Автобиографический сборник воспоминаний. — Казан: Таткитнәшр, 1968. — 292 б., портр. 7000. — г. Казань изд. Иман — 2011 г.

Примечания

Литература 

 Зариф Бәшири // Совет Татарстаны язучылары: Библиографик белешмә. — Казан: Таткитнәшр., 1986. — Б. 61-63
 Сайланма әсәрләр. [М. Гайнуллинның кереш сүзе]. — Казан: Таткитнәшр., 1958. — 196 б., портр. 6500.
 Хаков В. Зариф Бәшири әсәрләре. — Сов. Литература, 1959, № 6, 113—115.
 Сәгъди Г. Татар әдәбияты тарихы. — Казан Татар, дәүләт нәшр., 1926.
 Зариф Башири в журнале «Наш путь»"Безнең юл"-1928 г.-№ 2.-Б.24-26.объемная статья "Изучение Галимджана Ибрагимова и книга «Дочь степи». Бәшири Зариф. Галимҗан Ибраһимовны өйрәнү һәм «Казакъ кызы» китабы. Безнең юл.-1928 г.-№ 2.-Б.24-26 https://web.archive.org/web/20140222134544/http://www.antat.ru/bigzip/NT2013/32013/1520133.pdf
 Бәшири З. Замандашларым белән очрашулар: (Язучы истәлекләре). — Казан: Таткитнәшр., 1968. — 292 б.
 Гайнуллин М. Зариф Бәшири // Татар әдипләре: (Иҗат портретлары). — Казан: Таткитнәшр., 1978. — Б. 183—187.
 Гайнуллин М. Бай мирас // Социалистик Татарстан. — 1978. — 4 май. Зариф Бәшири. — Казан утлары, 1978, № 5, 170 б.
 Гиниатуллина А. К. Писатели Советского Татарстана 1978 г..
 Гайнуллин М. Бай мирас. — Соц. Татарстан, 1968, 8 май Рәмиев 3. Ижаты игътибар сорый // Социалистик Татарстан. — 1988. — 12 май.
 Рәми И., Даутов Р. Әдәби сүзлек. — Казан: Таткитнәшр., 2001. — Б. 46-47.
 Рәмиев З. Тукай һәм замандаш әдипләр. — Казан: ТаРИХ, 2004. — Б. 67-73.
 Башири Э. Ф. Статья — «Любовь не иссякнет» «Бельские просторы» — журнал. Январь 2012 г. — Уфа.http://www.bp01.ru/public.php?public=2130
 Башири Э. Ф. Статья — О Зарифе Башири «Тропинка, ведущая к свету» «Ветеран Башкортостана» — журнал № 1 Январь 2012 г. — Уфа.http://www.veteranrb.ru/archives/528
 Башири Э. Ф. Статья — «Мой дед Зариф Башири». «Истоки» — еженедельник. № 14 Апрель2012 г. — Уфа.http://www.istoki-rb.ru/index.php?article=2484#
 Башири. Э. Ф. Статья — «Эшле калсын мен яшэрлек имэн булып» газета «Кызыл тан» на тат. яз. Уфа. 14 июля 2012 г.- Уфа.
 Башири Э. Ф.,Светлана Хакимова.-"Жить с открытым сердцем " О Зарифе Башири."Ветеран Башкортостана" — журнал № 10 Октябрь 2012 г. — Уфа.http://www.veteranrb.ru/wp-content/uploads/2012/11/vet10-2012.pdf
 Ирина Бакке."Исеме халыкка кайта"- 50 лет со дня смарти Зарифа Башири. газета «Кызыл тан» на тат.яз. Уфа .14 ноября 2012 г.- Уфа.
 Резеда Галикеева."Зариф Баширинен варислары ни эчен кварплата тулеми?" газета «Кызыл тан» на тат.яз. Уфа .14 ноября 2012 г.- Уфа.
 «Бэширинен якты эзе буйлап».со статьёй М. Гильмутдиновой-«Сонладыкшул …» и статья «Бер очрашу тарихы» Х.Ахметжанова. Газета «Кызыл тан» Уфа.22 октября 2012 г. 8 стр.
 Бакке И."Исеме халыкка кайта"-50 лет со дня смарти Зарифа Башири. газета «Кызыл тан» на тат.яз. Уфа .14 ноября 2012 г.- Уфа.
 Галикеева Р."Зариф Баширинен варислары ни эчен кварплата тулеми?" газета «Кызыл тан» на тат.яз. Уфа .14 ноября 2012 г.- Уфа.
 «Бэширинен якты эзе буйлап».со статьёй М.Гильмутдиновой-«Сонладыкшул …» и статья «Бер очрашу тарихы» Х.Ахметжанова. Газета «Кызыл тан» Уфа.22 октября 2012 г. 8 стр.
 Галимов С. Ф."Литературно-художественное и публицистическое наследие Зарифа Башири" 10.01.02 — литература народов Российской Федерации (татарская литература)диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических наук. Казань — 2012.Работа выполнена в Центре письменного и музыкального наследия ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ.
 Башири Э. Ф. Статья — «Сердце, верное мечте». «Истоки» — еженедельник. № 17(837), 3 Мая 2013 г. — Уфа.http://www.istoki-rb.ru/index.php?article=3808
 Галимов С. Ф. Статья — «Тукай һәм Бәшири» газета «Кызыл тан» на тат. яз. 26.04.2013 — Әдәбият — Уфа.
 Башири Э. Ф. Статья со стихами З.Башири «В след за славною мечтой». «Истоки» — еженедельник. 4 Апреля 2012 г. — Уфа. https://web.archive.org/web/20140222042612/http://www.istoki-rb.ru/detail.php?article=2483&sphrase_id=337357&sphrase_id=314156&q=%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD&where=&PAGEN_1=17
 Рамеев 3.3. Бэшири Зариф Шарафутдинович // Татарская энциклопедия: Т. 1. Казань: ИТЭ, 2002. — С. 322. http://www.dissercat.com/content/literaturno-khudozhestvennoe-i-publitsisticheskoe-nasledie-zarifa-bashiri

Ссылки 
 Письмо З. Башири на имя ответственного секретаря татарского обкома ВКП(б) А. Лепы. 2/II-1937 г.
 Галимов Салават Фарагатович. Литературно-художественное и публицистическое наследие Зарифа Башири. 10.01.02 — литература народов Российской Федерации (татарская литература)

Писатели СССР
Башкирские писатели
Татарские писатели
Татарские поэты
Этнографы Татарстана
Выпускники медресе «Мухаммадия»
Султангалиевщина
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Репрессированные в Башкортостане
Реабилитированные в СССР
Похороненные на Магометанском кладбище (Уфа)